Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2013 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 18 по 24 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томаш Бердых (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жо-Вильфрид Тсонга выигрывает 1й титул в сезоне и 10й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Томаш Бердых уступает 1й финал в сезоне и 9й за карьеру на турнирах основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Рохан Бопанна выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Колин Флеминг выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Марселя среди женщин 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Февраль 2013 года
2013